Droga I/59 – droga krajowa we wschodnich Czechach
 Droga I/59 – droga krajowa I kategorii na Słowacji biegnąca z północy – od dawnego przejścia granicznego z Polską na Orawie przez Ružomberok do Bańskiej Bystrzycy